Civil Rights Act kan syfta på:

 Civil Rights Act (1866) – en lag i USA från 1866
 Civil Rights Act (1871) – även känd som Ku Klux Klan Act
 Civil Rights Act (1875) – förbjöd diskriminering i offentliga utrymmen; ansågs okonstitutionell 1883
 Civil Rights Act (1957) – syftade till att ge afroamerikaner större möjligheter att utöva sin rösträtt i USA
 Civil Rights Act (1960) – federal översikt över lokala röstlängder
 Civil Rights Act (1964) – förbjöd diskriminering efter ras, hudfärg, religion, kön och nationellt ursprung.
 Civil Rights Act (1968) – även känd som Fair Housing Act
 Civil Rights Act (1991) – rätt till jury i diskriminationsrättsfall och ersättning för känslomässigt lidande med beloppsbegränsningar